

Astronomia
 3197 Weissman – asteroide della fascia principale

Persone
 Jeffrey Weissman – attore statunitense
 Malina Weissman – attrice e modella statunitense
 Shon Weissman – calciatore israeliano